Dominique Raynaud ist der Name folgender Personen:

* Dominique Raynaud (Glaziologe), französischer Glaziologe
 Dominique Raynaud (Soziologe) (* 1961), französischer Soziologe